Příjmení Křupala, přechýleně Křupalová, nosí více osobností:

 Ervín Křupala (1922–?), český fotbalový brankář
 Radim Křupala (* 1980), český politik a ekonom

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení